Сезон ФК «Леванте» 2012—2013 - 72-й сезон футбольного клубу Леванте й перший сезон його участі в європейських змаганнях. Лігу Європи УЄФА вони розпочали зі стадії плей-оф завдяки 6-му місцю в Ла-Лізі 2011—2012.

Змагання

Усі турніри

Передсезонні 
Час початку вказано за ЦЄЧ.

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Матчі 
Час початку вказано за ЦЄЧ.

Копа-дель-Рей 

Час початку вказано за ЦЄЧ.

Ліга Європи УЄФА

Стадія кваліфікації 
Час початку вказано за ЦЄЧ.

Груповий турнір 

Час початку вказано за ЦЄЧ.

Ігри на вибування

Склад команди 
.

*Курсивом позначено гравців, що полишили клуб.

Примітки 

Levante UD
Сезони ФК «Леванте»